

Biografia
È allenato da Lorenzo Magri, Angelina Turenko e Alisa Mikonsaari. Il suo coreografo è Benoit Richaud.

Dalla stagione 2018-2019 ha rappresentato la nazionale italiana a diverse competizioni internazionali. 

Ha partecipato agli europei di Graz 2020, Tallinn 2022 e Espoo 2023 nel singolo, classificandosi rispettivamente 13º, 9º e 10º.

Altri progetti

Collegamenti esterni